Episkopát (z latinského episcopatus) může označovat:

 biskupský úřad nebo funkční období biskupa
 souhrn biskupů určitého regionu nebo univerzální církve, viz Biskupská konference.